Wenzelburger ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Wenzelburger (1914–unbek.), deutscher Fußballspieler
 Karl Theodor Wenzelburger (1839–1918), deutscher Historiker
 Nick Wenzelburger (* 1999), deutscher American-Football-Spieler